Александр Алексеевич Котенков (род. 23 сентября 1952, хутор Белый Ленинградского района Краснодарского края) — бывший полномочный представитель Президента Российской Федерации в Совете Федерации, бывший полномочный представитель Президента Российской Федерации в Государственной Думе.

Родился в Краснодарском крае в семье офицера Советской армии.

Образование 
 В 1974 году с отличием окончил факультет горячей обработки металлов Ростовского института сельскохозяйственного машиностроения.
 В 1988 году с отличием с отличием окончил заочный факультет Военно-политической академии им. В. И. Ленина.
 В 1993 году с отличием окончил юридический факультет Гуманитарной академии Вооружённых Сил Российской федерации.
 С 1998 года кандидат юридических наук. Тема диссертации: «Конституционно-правовые основы, практика и проблемы повышения эффективности взаимодействия Президента Российской Федерации с Государственной думой в законотворческой сфере».

Трудовая деятельность 
С 1974 по 1975 год — инженер-технолог на заводе «Рубин» в Ростове-на-Дону.

В июле 1975 года был призван на службу в рядах Советской армии. Командир танкового взвода в Северо-Кавказском военном округе. По рекомендации парткома был избран секретарем комитета комсомола танкового полка, более 10 лет был заместителем командира по политической части танкового батальона и танкового полка (5 лет прослужил в Забайкальском военном округе, затем в Северо-Кавказском, с 1986 года служил на Дальнем Востоке).

С 1988 по 1990 год заместитель начальника политотдела Биробиджанского гарнизона в Еврейской автономной области.

Политическая деятельность 
 1990 год — избран народным депутатом РСФСР. Был секретарем комитета Верховного Совета России по законодательству, членом комиссии Верховного Совета по соблюдению регламента. В сентябре 1993 года сложил депутатские полномочия.
 Август 1991 года — заместитель председателя комитета Верховного Совета России по вопросам обороны и безопасности.
 В августе 1991 года был делегирован от Верховного Совета России в состав Верховного Совета СССР, где в сентябре стал председателем Комитета Совета Республик Верховного Совета СССР по обороне и безопасности.
 С января 1992 года начальник отдела правоохранительных органов, вопросов безопасности и обороны — заместитель начальника Государственно-правового управления Президента Российской Федерации (далее ГПУ).
 Май 1992 года — начальник ГПУ. Входил в состав Комиссии по рассекречиванию документов КПСС. Принял активное участие в заседаниях Конституционного суда России по вопросу о запрещении деятельности КПСС как один из представителей Президента. Был среди соавторов ходатайства перед Конституционным судом о проверке конституционности постановления Верховного Совета Российской Федерации, которым последний забирал в своё ведение газету «Известия».
 С ноября 1992 года по март 1993 года — глава временной администрации зоны чрезвычайного положения на территориях Северной Осетии и Ингушской республики во время осетино-ингушского вооруженного конфликта.
 С апреля 1992 года по декабрь 1993 года возглавлял Государственно-правовое управление Президента.
 С июня по декабрь1993 года возглавлял рабочую группу секретариата Конституционного совещания по разработке Конституции Российской Федерации.
 В октябре 1993 года принял участие в учредительной конференции возглавляемой Сергеем Шахраем Партии российского единства и согласия (ПРЕС), избран членом её Федерального Совета.
 С 1994 по 1996 год — заместитель министра по делам национальностей и региональной политики.
 1995 год — статс-секретарь — заместитель Министра Российской Федерации по делам национальностей и региональной политике, член представительства Правительства Российской Федерации в Федеральном собрании.
 7 февраля 1996 года назначен представителем Президента Российской Федерации в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
 В марте 2004 года назначен полномочным представителем Президента Российской Федерации в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 29 октября 2013 года Указом Президента Российской Федерации освобождён от должности в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.
 С ноября 2013 года советник Генерального директора Государственной корпорации «Российские технологии».

Общественная деятельность 
Мастер спорта СССР по парусному спорту, неоднократный чемпион России по парусному спорту (1971, 1973, 2000, 2001).

В 1997—2000 годах президент Ростовской областной федерации парусного спорта вице-президент Всероссийской федерации парусного спорта, отвечающий в президиуме за развитие парусного спорта в южных регионах России.

С 2000 года по 2008 год — Президент Всероссийской федерации парусного спорта, член Олимпийского комитета России, член Совета директоров ИСАФ (международной федерации парусного спорта).

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (16 октября 2012 г.)
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (9 мая 2006 г.) — за большой вклад в развитие законодательства Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу
 Орден Почёта (21 сентября 2002 г.) — за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу
 Медаль «Защитнику свободной России» (5 августа 1994 г.) — за исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19-21 августа 1991 года, большой вклад в проведение в жизнь демократических преобразований, укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Медаль «За отличие в охране государственной границы»
 Медаль «В память 1000-летия Казани» (2006 год)
 Заслуженный юрист Российской Федерации (4 марта 1998 г.) — за заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008 г.) — за активное участие в подготовке проекта Конституции Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических основ Российской Федерации
 6 благодарностей Президента Российской Федерации
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (23 сентября 2002 г.) — за активное взаимодействие в законотворческой деятельности с Правительством Российской Федерации и многолетний плодотворный труд
 Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Классные чины и звания 
Высшие специальные звания:
 генерал-майор (12 декабря 1992 г.);
 генерал-лейтенант юстиции (12 июня 1999 г.).

Классный чин (до 2005 г. — квалификационный разряд):
 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (19 июля 1996).
 Академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (с 2004 года)

См. также 
 Полномочные представители Президента Российской Федерации в палатах Федерального Собрания Российской Федерации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биография Александра Котенкова на сайте biogs.redban.ru
 Биография на сайте Президента Российской Федерации.
 Биография на сайте www.61-77.ru
 Александр Котенков на «Эхо Москвы»
 Биография на сайте www.lobbying.ru
 Информация на сайте russiansport.narod.ru

Заместители министров России
Сотрудники администрации президента России
Члены Верховного совета России (1990—1993)
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса
Члены Олимпийского комитета России
Функционеры парусного спорта России
Члены Совета Республик Верховного Совета СССР